UAL es una sigla que puede referirse a:

 la Unidad aritmético lógica;
 la Unidad administrativa local;
 la Universidad de Almería, situada en Almería (España); 
 los signos OACI de United Airlines; 
Unidad Alavesa, un partido político español; o
 la Universidad Autónoma de La Laguna, situada en Torreón (México).

Siglas